Boiteux fait référence à ce qui boite (voir claudication). Le nom Boiteux peut faire référence à :

Patronyme
En France, Boiteux est le 3451 nom le plus porté avec .     

Il est le plus présent dans le Doubs et dans les Hautes-Alpes, où il est respectivement  et  le plus représenté. On trouve également beaucoup de Boiteux dans les Vosges ( le plus porté), la Drôme () et l'Orne ().

Ce nom est notamment porté par :
 Gaston Boiteux (1863-1897), officier et explorateur français ;
 Gaston Boiteux (?), nageur français, père de Jean Boiteux ;
 Marcel Boiteux (né en 1922), normalien et mathématicien, ancien directeur général d'EDF et coauteur d'une importante contribution à la science économique, le problème de Ramsey-Boiteux,
 Jean Boiteux (1933-2010), champion olympique de natation en 1952 à Helsinki.
 Robert Boiteux (1907-1992), agent secret français du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce handicap physique a également servi à désigner : 
 Charles II d'Anjou dit le Boiteux (c.1254-1309), roi de Naples  et comte de Provence, d'Anjou et du Maine,
 Gaston III de Foix-Candale dit le boiteux (-1536), comte de Benauges et de Candale, captal de Buch,
 Geoffroy d’Harcourt dit le Boiteux (-1356), maréchal d’Angleterre, instigateur de la première invasion anglaise de la Normandie lors de la guerre de Cent Ans,
 Henri II, dit le Boiteux ou le Saint, (973-1024), sixième et dernier roi de Germanie,
 Lothaire le Boiteux (c.848-866), religieux et fils du roi carolingien Charles le Chauve,
 Louis Ier de Bourbon, dit le Grand ou le Boiteux (1279-1342), prince de sang royal français,
 Othon IV de Brunswick-Lunebourg dit le Boiteux (-1434),  duc de Brunswick-Lunebourg et prince de Lunebourg, 
 Pierre ou Petru VI Șchiopul (le Boiteux en français), prince de Moldavie, 
 Prusias Ier le Boiteux (230  - 182 ), roi de Bithynie,
 Sigebert le Boiteux (-507 ), un roi des Francs,
 Tamerlan ou Timour le Boiteux ou le Grand (1336-1405), guerrier et conquérant mongol, fondateur de la dynastie des Timourides, 
 Topal Osman Pacha ou le Pacha Osman le Boiteux » (-1733), grand vizir de l'Empire ottoman.

Autres
 Maison Boiteux, habitation française du  située à Bief dans le Doubs, inscrite aux monuments historiques,
 Le Boiteux de Varsovie, une série de douze romans de Juliette Benzoni. 
 Essai : K. Ueltschi, Le pied qui cloche ou le lignage des boiteux, Paris, Champion, « Essais sur le Moyen Âge », 2011.

Articles connexes
 ,
 Aksak (du turc « boiteux »), désignation des principaux rythmes irréguliers qu'on rencontre principalement dans les Balkans, en Grèce, en Turquie et en Bulgarie,
 José Boiteux, une ville brésilienne. 

Homonymie de patronyme